Ворья:

 Ворья — река в России, протекает в Свердловской области, Тюменской области.
 Ворья — река в Берёзовском Советском районах Ханты-Мансийского автономного округа.